Ледяной остров — многозначный термин, может означать:

География и морские термины 
 Ледяной остров — возвышенность шельфового ледника, поднимающаяся на высоту до нескольких сотен метров над плавающим ледником;
 Ледовый остров —  морской термин, применяемый к обширным по площади плавающим обломкам многолетнего припая или шельфового льда;

В литературе 
 «Ледяной остров» — научно-фантастический роман Алексея Кудашева 1955 года;
 «Ледяной остров» — повесть Самуила Маршака 1947 года;

Примечания